Бичахчян:
 Бичахчян, Ваган Варданович (род. 1999) — армянский футболист
 Бичахчян, Вардан Ваганович (род. 1977) — армянский футболист, тренер.